Jan Szumski (ur. 1893) – kapitan lekarz Wojska Polskiego, legionista, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości, brat Stanisława
 Jan Szumski – historyk, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany

Przypisy